Giappone
 Iwami – antica provincia
 Iwami – ex città della prefettura di Shimane
 Iwami – comune della prefettura di Tottori
 Distretto di Iwami – distretto della prefettura di Tottori
 Altro
 Iwami – nome dato dai giapponesi alla nave da battaglia russa , dopo averla catturata durante la battaglia di Tsushima